Suneung est un terme pouvant désigner :

 l'examen d’admission à l'université (수능) en Corée du Sud
 le nom français du film sud-coréen 명왕성 sorti en 2012